Miramon-Zorroaga, barri de Sant Sebastià, format per les antigues barriades de Miramon i Zorroaga 
 MiraMon, sistema d'informació geogràfica (SIG) i programari de teledetecció
 Jorge Miramón Santagertrudis (Saragossa, Aragó, 1989), futbolista aragonès
 Iñaki Miramón (Bilbao, Biscaia, 1957), actor basc 
 Miguel Miramón (Ciutat de Mèxic, 1831 - Querétaro, 1867), militar dos cop president de Mèxic (1859 - 60)